На грани:

Кино и телевидение 
 «На грани» () — американский фильм режиссёра Ли Тамахори, вышедший в 1997 году.
 «На грани» () — американский фильм режиссёра Асгера Лета, вышедший в 2012 году.
 «На грани» () — американский телесериал, выходивший в 2015 году на телеканале HBO.
 «» () — австралийский телесериал, выходивший с 2008 по 2011 год на телеканале Network Ten.

Музыка 
 «На грани» — сингл группы Кипелов.